White Squall steht für:

 ein Wetterphänomen auf See, siehe Weiße Bö
 White Squall – Reißende Strömung, Film von Ridley Scott (1996)
 White Squall: The Last Voyage of Albatross, Buch von Richard E. Langford (2001)
 The White Squall: a Story of the Sargasso Sea, Roman von John Conroy Hutcheson (1886)